Aso se poate referi la:
 Aso, municipiu în Japonia, în prefectura Kumamoto.
 Aso, munte în Japonia, în prefectura Kumamoto.
 Taro Aso, pilitician japonez.

Dezambiguizare